Barranc de la Conca (Aldover), barranc als termes municipals d'Alfara de Carles, d'Aldover i de Xerta (comarca del Baix Ebre)
 Barranc de la Conca (Roquetes), barranc al terme municipal de Roquetes (Baix Ebre)
 Barranc de la Conca (Tivissa), barranc del terme municipal de Tivissa (Ribera d'Ebre)